grafia latina del nome Domenico
Nomonyx dominicus, piccola anatra tuffatrice dell'America tropicale